Пиједра Парада има више значења:

 Пиједра Парада (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Парада (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Парада (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Парада (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Парада (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Парада (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Парада (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Парада (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Парада, Ла Манга (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједра Парада (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједра Парада (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Парада (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Парада (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Парада, Ла Пиједра (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Парада (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Парада (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Парада (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Парада (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Парада (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Парада (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједра Парада (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра Парада (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра Парада (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пиједра Парада (Чавитес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Парада (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Парада (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пиједра Парада (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пиједра Парада (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пиједра Парада (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пиједра Парада (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пиједра Парада (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Парада (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Парада (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Парада (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику